Empedrado kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Empedrado, kommun, Corrientes,

Chile 

 Empedrado (kommun), Región del Maule, Provincia de Talca, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar